Simrik Airlines Pvt. Ltd. (Симрик Эйрлайнз) — авиакомпания в Непале, работающая на внутренних авиалиниях.

История 

Simrik Airlines была основана в 2013 году в результате покупки 75% акций Guna Airlines — авиакомпании, прекратившей свою деятельность из-за возникших финансовых трудностей. От Guna Airlines были получены 2 самолёта Beechcraft 1900C. В том же году Simrik Airlines взяла в 5-летний лизинг 2 самолёта Dornier Do 228 и 3 самолёта British Aerospace Jetstream 41, принадлежавшие обанкротившейся Agni Air.

Флот 
 2 самолёта Dornier Do 228
 2 самолёта Beechcraft 1900C

Авиакомпания планирует приобрести самолёты ATR на замену Beechcraft 1900C.

География полётов

Внутренние авиаперевозки

Экскурсионные полёты
Авиакомпания выполняет экскурсионные полёты к Эвересту.

Партнёры 
Simrik Airlines находится в партнёрских отношениях с авиакомпанией Simrik Air, выполняющей вертолётные работы и горные спасательные операции.

Примечания 

Авиакомпании Непала